«Правь, Британия!» () — патриотическая песня Великобритании, написана по поэме Джеймса Томсона на музыку Томаса Арна в 1740.

Была написана к маскараду в доме Фредерика, принца Уэльского, который покровительствовал обоим авторам.

Известна, благодаря двухстрочному рефрену в конце каждой строфы, который, собственно, и дал имя песне:

 Rule, Britannia! Britannia rule the waves:
 Britons never will be slaves.

Перевод:

 Правь, Британия! Британия, правь волнами:
 Британцы никогда не станут рабами.

В Викторианскую эпоху текст рефрена был изменён - второе rule ("правь") было заменено на rules ("правит"), а will на shall (придающее дополнительную значимость утверждению).

Оригинальный текст 
1
 When Britain first, at Heaven’s command
 Arose from out the azure main;
 This was the charter of the land,
 And guardian angels sang this strain:

 Rule, Britannia! Britannia rule the waves:
 Britons never will be slaves.

2
 The nations, not so blest as thee,
 Must, in their turns, to tyrants fall;
 While thou shalt flourish great and free,
 The dread and envy of them all.

 Rule, Britannia! Britannia rule the waves:
 Britons never will be slaves.

3
 Still more majestic shalt thou rise,
 More dreadful, from each foreign stroke;
 As the loud blast that tears the skies,
 Serves but to root thy native oak.

 Rule, Britannia! Britannia rule the waves:
 Britons never will be slaves.

4
 Thee haughty tyrants ne’er shall tame:
 All their attempts to bend thee down,
 Will but arouse thy generous flame;
 But work their woe, and thy renown.

 Rule, Britannia! Britannia rule the waves:
 Britons never will be slaves.

5
 To thee belongs the rural reign;
 Thy cities shall with commerce shine:
 All thine shall be the subject main,
 And every shore it circles thine.

 Rule, Britannia! Britannia rule the waves:
 Britons never will be slaves.

6
 The Muses, still with freedom found,
 Shall to thy happy coast repair;
 Blest Isle! With matchless beauty crown’d,
 And manly hearts to guard the fair.

 Rule, Britannia! Britannia rule the waves:
 Britons never will be slaves.

Примечания

Ссылки 
 «Правь, Британия!» в оригинальном исполнении  (Другой вариант исполнения )
 В исполнении военного оркестра (121KB, MP3-файл)
 В исполнении Симфонического оркестра Би-би-си , (4:27 мин, ок. 4MB, MP3-файл, 4 строфы, 3-я строфа исполняется на валлийском языке)
 Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений , Вадим Серов
 Российская государственная символика: история и современность, Соболева Н. А. // М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 208 с.: ил., ISBN 5-691-00990-7

Патриотические песни Великобритании
Песни XVIII века
Английские фразы
Фразы Великобритании
Песни 1740 года
Песни о Великобритании